Achetaria, nerkadašnji biljni rod, sinonim za Matourea iz porodice trpučevki. Rasprostranjen je u tropskim područjima Južne Amerike. Pripada mu devet priznatih vrsta

Vrste 
 Achetaria azurea
 Achetaria bicolor
 Achetaria caparaoensis
 Achetaria crenata
 Achetaria erecta
 Achetaria latifolia
 Achetaria ocymoides
 Achetaria platychila
 Achetaria scutellariodes

Vaqnsjke poveznice

Izvori 

Gratioleae